Jalouse peut faire référence à :
 Jalouse, un magazine féminin français, créé en 1997 ;
 Jalouse, une chanson de Mademoiselle K sortie en 2007 ;
 Jalouse, un film de David et Stéphane Foenkinos, sorti en 2017.
 , nom porté successivement par deux navires militaires britanniques.

Voir aussi 
  ;
 .
Homonymie de bateaux